Die Fotbollsallsvenskan 1983 war die 59. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 16. April und dem 2. Oktober 1983 wurde die schwedische Meisterschaft ausgespielt.

Wie im Vorjahr wurde nach der regulären Spielzeit der Meister in einer Endrunde ausgespielt. Konnte AIK noch als Tabellenerster in die Meisterschaftsendrunde starten, scheiterte die Mannschaft im Halbfinale am Titelverteidiger IFK Göteborg, der am Ende auch das Finale gegen Östers IF für sich entschied. Damit gelang dem amtierenden Pokalsieger der neunte Sieg des Von-Rosens-Pokals in der Vereinsgeschichte. Die Aufsteiger Mjällby AIF und BK Häcken mussten direkt wieder in die Division II absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Endrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Entscheidungen

Torschützenliste 
Thomas Ahlström von IF Elfsborg wurde mit 16 Saisontoren in der regulären Spielzeit Torschützenkönig der Allsvenskan. In der Endrunde war der Engländer Steve Gardner von Meister IFK Göteborg mit sechs Toren treffsicherster Schütze.

Reguläre Spielzeit

Endrunde

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1983
Fußballsaison 1983